Comișel:
 Constanța Comișel
 Emilia Comișel
 Florin Comișel
 Pantelimon Comișel

 Râul Izvorul lui Comișel

Nume de familie românești